Snapshot (від , що в дослівному перекладі означає постріл навскидку):

У фотографії 
 Snapshot — фотокрос (фотоконкурс з тимчасовими та тематичними обмеженнями).

В інформатиці 
 Snapshot — знімок файлової системи — моментальний знімок, копія файлів та директорій файлової системи на певний момент часу.
 Snapshot — знімок екрана — зображення, отримане комп'ютером та показує в точності те, що бачить користувач на екрані монітора або іншого візуального пристрою виводу.
 Snapshot — статичний зріз стану деякого пристрою, механізму (наприклад, бази даних або процесора) в певний момент часу.
 Snapshot — зафіксований стан в системі керування версіями.